Die US Open 2011 fanden vom 30. September bis 6. Oktober 2011 in der Drexel University in Philadelphia, Pennsylvania in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Gold. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Gold.

Titelverteidiger waren Wael El Hindi und Vanessa Atkinson. Amr Shabana bezwang Nick Matthew im Endspiel mit 9:11, 11:8, 11:4 und 11:2. Laura Massaro besiegte Kasey Brown mit 5:11, 11:5, 11:3 und 11:5.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Das Teilnehmerfeld der Damen umfasste 16 Spielerinnen, von denen ebenfalls acht gesetzt wurden. Es gab vier Qualifikationsplätze. Per Wildcard erhielten Christopher Gordon und Latasha Khan jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren 115.000 US-Dollar. und bei den Damen 60.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2011/12
WSA World Tour 2011/12
2011
Squashturnier in Philadelphia